Catherine Procaccia (née en 1949), femme politique française, sœur d'Henri ;
 Henri Procaccia (1939-2014), ingénieur spécialiste de la fiabilité des composantes et des structures, de la maintenance et des méthodes de probabilités bayésiennes, frère de Catherine ;
 Itamar Procaccia (né en 1949), physicien et chimiste israélien.